Bruni ima više značenja:
 Bruni, Cuneo
 Bruni, Trento
 Bruni, Vicenza